Sirocyphis är ett släkte av svampar. Sirocyphis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sirocyphis